Первый концерт для фортепиано с оркестром был написан выдающимся русским советским композитором Родионом Щедриным в 1954 году. В этом произведении композитор впервые в классической музыке вводит частушку — сибирскую «Балалаечка гудит» и известную «Семёновну». Концерт получил неоднозначную оценку представителей музыкальных кругов: большая часть нашла новаторство этого произведения дерзким и необоснованным, а кто-то (композитор предполагает, что Арам Хачатурян) рекомендовал включить сочинение в программу очередного пленума Союза композиторов. Вскоре после исполнения Щедриным фортепианной партии его без подачи заявления приняли в композиторскую организацию.

Концерт написан в четырёх частях общей длительностью около 21 минуты

 Maestoso con moto
 Scherzo-toccata
 Passacalia
 Finale

Щедрин
Произведения Родиона Щедрина
Музыкальные произведения 1954 года